«Цумште́йн» () — каталог почтовых марок Европы, издаваемый ежегодно с 1909 года на немецком и французском языках .

Описание 
В настоящее время каталог состоит из четырёх томов:
 I. Северная Европа — скандинавские страны, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Исландия, Гибралтар, Мальта и Кипр.
 II. Центральная Европа — Швейцария, Лихтенштейн, Германия (включая ГДР и Западный Берлин), Франция, Монако, французская почта Андорры, Австрия и европейские отделения ООН.
 III. Южная Европа — страны средиземноморского бассейна (включая также страны бывшей СФРЮ, Сан-Марино, Ватикан и Турцию), Португалия, Андорра (испанская и французская).
 IV. Восточная Европа — Россия, СССР и бывшие советские республики, Польша, Чехия (Чехословакия), Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания.

Названия стран расположены по алфавиту. Гибралтар, Мальта и Кипр включены в том «Северная Европа» в качестве настоящих и бывших владений Великобритании. То же самое можно сказать и о французской почте в Андорре, каталогизация марок которой даётся дважды. Каталог одновременно является и прейскурантом фирмы. «Цумштейн» не является специализированным каталогом, однако в нём имеются данные о сортах бумаги, вариантах перфорации, цвета и т. д., а также различные предупреждения о возможности растворения красок в воде, бензине, о воздействии на них света, клея и прочее.

Марки России даются с вариантами положения водяных знаков, перфорации, приводятся перевёрнутые центры, фон. Указаны все марки-деньги (без собственных номеров). После марок государственной почты страны рассматриваются выпуски русской почты в Китае и Османской империи, а также марки Вендена (ныне Цесис) и местные выпуски периода гражданской войны.

Есть свои особенности в каталогизации выпусков Швейцарии. Второй том — «Центральная Европа» начинается со знаков почтовой оплаты этой страны: стандартные и памятные марки, марки печатающих автоматов, авиапочтовые, почтово-благотворительные и памятные с дополнительным номиналом на благотворительные цели. Затем следуют служебные марки — для нужд федерального правительства, Лиги Наций, для Международной организации труда, Международного бюро образования, Всемирной организации здравоохранения, Европейского отделения ООН и другие. Завершают раздел доплатные и марки освобождения от почтового сбора, франко-ярлыки и телеграфные марки.

История 
В 1905 году молодой коллекционер Эрнст Цумштейн (; 1880—1918) основал в Берне филателистическую фирму и вскоре начал издавать небольшой бюллетень под названием «Филателистические биржевые новости» (). Затем он выпустил справочник по почтовым маркам Швейцарии, а в 1909 году — первый каталог марок Европы, завоевавший популярность в разных странах мира.

См. также 
 Каталог почтовых марок

Примечания

Литература 
 Владинец Н. Каталог «Цумштейн» // Филателия СССР. — 1990. — № 4. — С. 63.
 
 Качинский А. «Цумштейн-76» // Филателия СССР. — 1976. — № 1. — С. 39.

Ссылки 
 .
 Каталоги «Цумштейн»
 «Catalog options for the whole wide world»  — статья Рика Миллера () на сайте «Linn's Stamp News» (США). 

Каталоги почтовых марок
Печатные издания, возникшие в 1909 году
Издательства Швейцарии